Blackhawk Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackhawk Mountain (Colorado)
 Blackhawk Mountain (Kalifornien)

Siehe auch:
 Black Hawk Mountain